Бриганты (Brigantes) — кельтское племя на территории Британии, которое в предримские времена управляло наибольшей частью Северной Британии и значительной частью Мидлендса. Их королевство иногда называют Бригантией, позже оно стало известно как Йоркшир. Бриганты были единственным кельтским племенем, которые расселились и в Британии, и в Ирландии; в последней они могли обитать вокруг Уэксфорда, Килкенни и Уотерфорда.

В Британии территория, на которой обитали бриганты, граничила с другими кельтскими племенами: карветии (с которыми они, возможно, были связаны) на северо-западе, паризии на востоке, кориелтаувы и корновии на юге.

Правители 

 Абалак ап Хели (80 г. до н. э. -?) сын верховного короля Хели Великого
 Эуделен ап Абалак
 Эудос ап Эуделен
 Эбийд ап Эудос
 Эдерн ап Эбийд
 Эдиган ап Эдерн
 Родри ап Эдиган
 Луметел ап Родри
 Грат ап Луметел
 Орбан ап Грат
 Телпуйл ап Орбан
 Текант ап Телпуйл (IV век)
 Тегван Глофф (Тегван ап Текант) (IV век)
 Койл ап Тегван

В культуре 

В фильме «Орёл Девятого легиона» раб Эска был сыном погибшего в бою с римлянами вождя племени бригантов.

Этимология 

Название бриганты (Βρίγαντες) является родственным имени богини Бригантии, название от корня, означающего «высоко, поднято», и неясно, назвали ли поселения по имени Brigantium как «высокие» в метафорическом смысле благородства, или буквально как «горцы», имея в виду жителей физически поднятых укреплений.

Источники 
 Northern Britain (Ebrauc)

Литература 
 
 
 

Народы древних Британских островов
Кельтские племена